Авель ( — букв. «пар»; ;  — букв. «лёгкое дуновение»;  Hābīl) — мужское имя еврейского происхождения.

Происхождение 
Впервые имя встречается в Ветхом Завете. Носил его второй сын Адама и Евы — пастырь овец.

Люди, носившие это имя 
 Авель — второй сын Адама и Евы.
 Авель (сирийский) — святой Сиро-яковитской православной церкви.
 Авель (Васильев) (1757—1841) — монах-предсказатель.
 Авель (Македонов) (1927—2006) — архимандрит, настоятель Пощупского Иоанно-Богословского мужского монастыря.
 Авель (Поплавский) (род. 1958) — польский православный священник, архиепископ люблинский и холмский.
 Авель Реймский — католический святой, архиепископ Реймса.
 Авель Такла Хаймонот — святой Коптской православной церкви.
 Авель Сафронович Енукидзе (1877—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Авель Николаевич Казаченков (род. 1950) — российский тренер по дзюдо.

Имя в литературе 
 Авель Драггер — персонаж в пьесе Б. Джонсона «Алхимик» (1610).
 Эйбел Ханди — персонаж в романе А. Троллопа «Попечитель» (1855).
 Эйбл Уиттл — персонаж в романе Т. Харди «Мэр Кэстербриджа» (1886).
 Авель Тиффож — персонаж в романе М. Турнье «Лесной царь» (1970).
 Авель Найтроуд — персонаж в романе Ёсиды «Кровь Триединства» (2001).

См. также 
 Абель

Другие значения 
 Авель

Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Библейские имена